Sindicato Cóndor fue una línea aérea comercial brasileña de capital alemán del periodo entre guerras mundiales.

Vuelo inicial 

La aviación comercial brasileña inició su singladura con un primer vuelo el 1 de enero de 1927, con el hidrocanoa Dornier Wal "Atlántico" que pertenecía a capitales alemanes con el nombre Condor Syndikat, entre Río de Janeiro y Florianópolis, con pasajeros invitados entre los cuales se encontraban muchos periodistas. Veintiséis días después se extiende el decreto legal para la consecución de vuelos comerciales al Condor Syndikat de transporte aerocomercial de pasajeros y correo entre las ciudades de Río y Porto Alegre, al sur del país. El primer vuelo en esa ruta fue realizado el 3 de febrero.

Material de vuelo 
 Dornier Do J
 Junkers F 13
 Junkers G 24
 Junkers W 34
 Junkers Ju 46
 Junkers Ju 52/3m
 Focke-Wulf Fw 200

Segunda Guerra Mundial 
En 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos inició una intensa actividad de cabildeo para conseguir decantar a Brasil en su bando. Tras el ingreso de Brasil en el conflicto del lado de los aliados el Sindicato Cóndor es nacionalizado. Se convirtió en Serviços Aéreos Cóndor en 1941 y en Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul en 1943. Más tarde pasaría a llamarse "Cruzeiro" y permanecería como una de las principales aerolíneas brasileñas antes de ser absorbida por Varig.

Aerolíneas de Brasil
Aerolíneas fundadas en 1927